Prevlaka renvoie à plusieurs lieux :
en Croatie
 Prevlaka une péninsule à l'extrême sud de la Croatie à l'entrée des bouches de Kotor;
Prevlaka, une localité située dans la municipalité de Rugvica.
au Monténégro
Prevlaka, une localité située dans la municipalité de Cetinje.